Sybowka () ist der Name russischer Orte:

 Sybowka (Kursk), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Sybowka (Tula), Dorf in der Oblast Tula